Бессон — имя, фамилия и топоним:

 Допетровское (с 17 в.) мужское личное имя.

 Бессон, Бенно (1922—2006) — швейцарский и немецкий театральный режиссёр.
 Бессон, Колетт (1946—2005) — французская спортсменка-легкоатлетка.
 Бессон, Люк (род. 1959) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Бессон, Марсель (1889—?) — французский военно-морской инженер, авиаконструктор.

 Бессон — коммуна во Франции, в департаменте Алье.

См. также 
 Бенсон